Trofimenko je priimek več oseb:
 Vladimir Trofimenko, ruski športnik
 Sergej Georgijevič Trofimenko, sovjetski general

Ruski priimki